Rysjkovo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Rysjkovo (district Zjeleznogorski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Rysjkovo (spoorwegstation) - een van de treinstations in de stad Koersk